Musée du rhum peut faire référence au :
 musée du rhum de Sainte-Rose en Guadeloupe ;
 musée du rhum de Sainte-Marie en Martinique.